Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 603 dans le monde.

 Route européenne 603 en France 
 Route nationale 603 en France